Тоджи́нский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — село Тоора-Хем.

География 
Кожуун расположен на северо-востоке республики. Площадь территории — 44,1 тыс. км² (крупнейший по площади кожуун республики).

Тоджинский кожуун относится к районам Крайнего Севера.

 Рельеф 
Кожуун расположен в Тоджинской котловине, обрамлённой Западным Саяном, Восточным Саяном и хребтом им. академика Обручева. В котловине — таёжная растительность, выше — горные тундры, гольцы.

 Водные ресурсы 
Густая речная сеть: Бий-Хем, Хамсара (Хам-Сыра), Улуг-Оо, Сыстыг-Хем, Кижи-Хем и др. Крупные озёра: Тоджа (Тожу, Азас), Нойон-Холь. Бий-Хемский водопад.

История 
По одной версии, кожуун назван в честь животного, именуемого тывинцами Тош. 

По другой, исторически по-тувински кожуун называется «Тожу кожуун». Кожуун назван по наименованию тувинского рода «тожу», коренного населения кожууна. На северо-западе современной Монголии также существовал «Тожу урянхай кожуун», что подтверждается картой в монгольском музее.''

Население 

Численность населения — 6,1 тыс. человек (2007).

 Национальный состав
Население относится к особой этнической группе тувинцев — тувинцам-тоджинцам. Проживают также русские и буряты.

Муниципально-территориальное устройство 
В Тоджинском кожууне 6 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Тоджинском кожууне 7 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
 Председатели администрации муниципального образования Тоджинский кожуун 
 Чаш-оол Олег Кызыл-оолович

Экономика 
Основные занятия населения — заготовка леса, охота, оленеводство (в горах). На реке Сыстыг-Хем — добыча золота.

На территории кожууна, в центральной части хребта академика Обручева, находится Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение, разработку которого ведёт китайская горная корпорация.

Транспорт 
Тоора-Хем связан регулярным авиасообщением со столицей республики — Кызылом. В летнее время выполняется переправа через Большой Енисей с помощью парома. Открыта автодорога Бояровка — Тоора-Хем (из Каа-Хемского кожууна).

Достопримечательности 
В Тоджинском кожууне расположен заповедник Азас (основная задача — охрана редкого подвида бобр-тувинский).

Примечания 

Тоджинский кожуун
Национальные районы и сельсоветы